Center Point es el nombre de varios lugares de los Estados Unidos:

Center Point (Alabama), una ciudad ubicada en el condado de Jefferson;
Center Point (Arkansas), un área no incorporada en el condado de Howard;
Center Point (Indiana), un pueblo ubicado en el condado de Clay;
Center Point (Iowa), una ciudad situada en el condado de Linn;
Center Point (Luisiana), un lugar designado por el censo ubicado en la parroquia de Avoyelles;
Center Point (Virginia Occidental), un área no incorporada en el condado de Doddridge;
Center Point, varios lugares en el estado de Texas.